«Донская казачья гвардия» — подразделение Донского государственного технического университета (ДГТУ) Донской государственный технический университет, крупнейшего ВУЗа на Юге России. В основе экспозиции – частная коллекция ростовчанина Николая Новикова, которую он собирал с 1990 года. Помещение для ее экспонирования предоставлено ректором ДГТУ Б.Ч. Месхи в одном из корпусов университета, который находится в здании, построенном в 1900 году по проекту архитектора Соколова Н.М.

История создания 
Центр открыт в сентябре 2016 года при поддержке Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. С посетителями начал работать в мае 2017 года. В нашей стране это единственная экспозиция, посвященная гвардейским казачьим полкам. Полковой музей Лейб-гвардии Казачьего полка в марте 1920 года был вывезен из России и сейчас находится в Париже. Председатель Объединения памяти Лейб-гвардии Казачьего полка, руководитель полкового музея в Париже Владимир Николаевич Греков, внучатый племянник командира полка Александра Митрофановича Грекова, спасшего музей в годы Гражданской войны от разграбления, дважды посещал КВЦ «Донская казачья гвардия» и дал ему высокую оценку.

Концепция центра 
Тематика коллекции строго выдержана. Судьба трех славных донских казачьих частей, входивших в Русскую императорскую гвардию, предстанет перед вами через уникальные подлинные документы, фотографии, форму гвардейцев, их оружие и снаряжение, которые никогда ранее не были представлены широкой публике. Фонд КВЦ насчитывает более 400 экспонатов из 5 стран мира. Среди них 30 полных комплектов исторического обмундирования и снаряжения, большое количество подлинных документов от эпохи Александра I до Николая II.  Исторические периоды, представленные в экспозиции: с 1775 по 1921 год.

Деятельность 
Сотрудники центра знакомят гостей с историей воинской элиты Дона: Лейб-гвардии Казачьего полка, Лейб-гвардии Атаманского полка и Лейб-гвардии 6-ю Донской казачьей батареи. Рассказ сопровождается демонстрацией программы дополненной реальности, в результате чего перед посетителями оживают исторические персонажи и события. Иностранным гостям предлагаются аудиогиды на английском, французском и испанском языках. По желанию гостей рассказ сопровождается выступлением казачьего хора, реконструкторов из военно-исторических клубов. В лекционном зале Центра проводятся исторические турниры для учащихся общеобразовательных учреждений, научно-практические конференции для кадетских корпусов, заседания Исторического Совета Всевеликого Войска Донского, концерты, тематические вечера и др. «Донская казачья гвардия» представляет регион на международных и региональных туристических выставках, активно участвует в областных и городских фестивалях. В 2018 году Центр занял первое место во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видео-презентаций «Диво России» в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи».

Примечания

Литература 
 История Лейб-гвардии Казачьего его величества полка. — СПб., 1876.— 652 с. на сайте Руниверс в форматах PDF и DjVu
 История лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Сост. офицерами полка. СПб., 1876.
 Хрещатицкий Б.Р. История Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. 1775-1813-1875-1913. Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913.
 Оприц И. Н. Лейб-гвардии казачий Е. В. полк в годы революции и гражданской войны 1917—1920. Париж, 1939.

Музеи Ростова-на-Дону